

Mathématique, physique

Il s'agit de la modification d'une propriété lors de l'approche (au propre ou au figuré) d'une valeur.
Bien souvent, l'étude des phénomènes se fait en négligeant l'effet de bord, par la forme géométrique du phénomène ou en séparant le cas de la proximité du bord.
 Effet de bord (mathématiques)
 Effet de bord (physique)

Écologie
 Effet de bord (écologie) ou effet de bordure, peut concerner les phénomènes propres aux écotones (interfaces entre deux milieux) ou les effets-lisière

Informatique

En informatique, on utilise traditionnellement ce terme pour ce qui devrait s'appeler proprement  ou effet latéral. Il s'agit de la modification de valeurs du programme autres que celles explicitement spécifiées lors de l'appel d'une fonction ou un sous-programme.
 Effet de bord (informatique)
 Effet de bord (cartographie SIG), pour la cartographie informatisée (système d'information géographique)

Voir aussi

 Side effect, edge effects, termes utilisés en anglais, parfois traduits par effet-lisière en français
 Effet de seuil, pour une terminologie proche utilisée dans d'autres sciences.